Максимов, Александр Александрович:
 Максимов, Александр Александрович (1874—1928) — российский гистолог, член-корреспондент АН СССР.
 Максимов, Александр Александрович (1876—1936) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Максимов, Александр Александрович (1891—1976) — советский философ, член-корреспондент АН СССР.
 Максимов, Александр Александрович (1923—1990) — советский ракетостроитель, генерал-полковник.
 Максимов, Александр Александрович (род. 1946) — директор «Кузнецких ферросплавов», депутат Государственной думы РФ 7 созыва.
 Максимов, Александр Александрович (род. 1985) — украинский футболист.